David Potter puede referirse a los siguientes hombres:
 David Stone Potter, profesor estadounidense de la Universidad de Míchigan.
 David M. Potter, historiador estadounidense de la Universidad Yale.
 David W. Potter, escritor deportivo escocés.
 David S. Potter, político y empresario estadounidense.